Anna Maria Peruzzi (Bolonya, principis del  -morta després de 1746), cantant italiana 
 Angelo Peruzzi (Blera, Província de Viterbo, 1970), futbolista italià que ocupava la posició de porter 
 Baldassare Peruzzi (Siena, 1481 - Roma, 1536), pintor i arquitecte italià 
 Giovanni Villani